Досо може да се отнася за:
 Досо – град в Нигер
 Досо – департамент в Нигер
 Досо – административен регион в Нигер
 Досо – бивша държава в Западна Африка
 ДОСО – съкращение от „доброволна организация за съдействие на отбраната“